Magdic oder Magdić

ist der Name von
 Josip Magdić (* 1985), kroatischer Fußballspieler im australischen Melbourne Knights FC
 Vladimir Magdić (1931–2011), kroatischer Bildhauer, Maler, Illustrator und Comic-Zeichner

steht für
 das Grafik Atelier Magdić in Hannover, siehe Groß-Buchholzer Kirchweg 66